Hodes ist der Familienname folgender Personen:

 Art Hodes (1904–1993), US-amerikanischer Jazz-Pianist, Komponist, Bandleader und Journalist
 Charlie Hodes (1848–1875), US-amerikanischer Baseballspieler
 Henry I. Hodes (1899–1962), US-amerikanischer Armeegeneral
 Josef Hodes (1898– nach 1968), deutscher Politiker (CDU)
 Martha Hodes, US-amerikanische Historikerin
 Paul Hodes (* 1951), US-amerikanischer Politiker